Leiothrichidae vormen een familie van zangvogels. Dit is net als de verwante families Timalia's en Pellorneidae een zeer vormenrijke groep. De Nederlandse (vaak afgeleid van de Engelse) namen geven al aan dat er enorm veel verwarring is over de indeling van deze vogelsoorten in de verschillende families en geslachten. De geslachten Garrulax, Montecincla en Trochalopteron worden lijstergaaien (ook wel gaailijsters) genoemd. Verder heten sommige soorten en/of geslachten babbelaar, (berg-)timalia, streepvleugel of gewoon naar hun (oude) latijnse geslachtsnaam Babax, Minla of Cutia. Een bekende kooivogel, de Japanse nachtegaal (Leiothrix lutea) behoort ook tot deze familie.

Taxonomie 
De hier gevolgde indeling is uit  IOC World Bird Names en telt meer dan 130 soorten.

Lijst van geslachten 
 Actinodura (9 soorten streepvleugels)
 Argya (16 soorten)
 Cutia (2 soorten)
 Garrulax (14 soorten)
 Grammatoptila (1 soort: gestreepte lijstergaai)
 Heterophasia (7 soorten)
 Ianthocincla (8 soorten)
 Laniellus (2 soorten)
 Leioptila (1 soort: roodrugminla)
 Leiothrix (2 soorten)
 Liocichla (5 soorten)
 Minla (1 soort)
 Montecincla (4 soorten)
 Pterorhinus (23 soorten)
 Trochalopteron (19 soorten)
 Turdoides (19 soorten)